|-
| 85601 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85602 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85603 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85604 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85605 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85606 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85607 - || || 25 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85608 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85609 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85610 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85611 - || || 26 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85612 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85613 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85614 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85615 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85616 - || || 24 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85617 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85618 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85619 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85620 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85621 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85622 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85623 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85624 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85625 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85626 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85627 - || || 28 d'abril, 1998 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 85628 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85629 - || || 24 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85630 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85631 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85632 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85633 - || || 29 de maig, 1998 || Cerro Tololo || G. Bernstein
|-
| 85634 - || || 1 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85635 - || || 20 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85636 - || || 19 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85637 - || || 19 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85638 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85639 - || 1998 OU || 20 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85640 - || || 26 de juliol, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85641 - || || 29 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85642 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85643 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85644 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85645 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85646 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85647 - || 1998 PZ || 14 d'agost, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 85648 - || || 11 d'agost, 1998 || Mallorca || A. López
|-
| 85649 - || || 19 d'agost, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 85650 - || || 24 d'agost, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85651 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85652 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85653 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85654 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85655 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85656 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85657 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85658 - || || 22 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85659 - || || 23 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85660 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85661 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85662 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85663 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85664 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85665 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85666 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85667 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85668 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 85669 - || || 26 d'agost, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 85670 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85671 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85672 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85673 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85674 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85675 - || || 3 de setembre, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 85676 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85677 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85678 - || || 12 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85679 - || || 15 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85680 - || || 15 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85681 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85682 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85683 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85684 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85685 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85686 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85687 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85688 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85689 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85690 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85691 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85692 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85693 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85694 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85695 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85696 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85697 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85698 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85699 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 85700 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
5